„Цар лъв“ е анимационна поредица, разпространява се от Уолт Дисни Пикчърс. Първият епизод на филма е „Цар лъв“. Поредицата се режисира от Роджър Алърс, Роб Минкоф, Даръл Руни и Брадли Реймънд. В ролята на главния герой Симба е Матю Бродерик и Кам Кларк, а малкият Симба е от Джонатан Тейлър Томас и Мат Уайнбърг.

Герои и участие

Цар лъв (1994) 
„Цар лъв“ () е американски анимационен филм на компанията Уолт Дисни. Премиерата му в САЩ е на 15 юни 1994 г. Това е тридесет и вторият филм от поредицата „Класически анимационни филми“ на Дисни (Walt Disney Animated Classics).

Синхронен дублаж

Други гласове

Хор

Песни

Българска версия

Цар лъв 2: Гордостта на Симба (1998) 
„Цар лъв 2: Гордостта на Симба“ () е продължение на известната детска анимация от 1994 г. Цар лъв.

Синхронен дублаж

Хор

Песни

Българска версия

„Цар лъв 3: Хакуна матата“ (2004) 
„Цар лъв 3: Хакуна матата“ () е американски анимационен филм на компанията „Уолт Дисни“, продължение на Цар лъв.

Синхронен дублаж

Други гласове

Хор

Песни

Българска версия

„Тимон и Пумба“ (1995 – 1999) 
„Тимон и Пумба“ () е американски анимационен сериал. Излъчването му е от 8 септември 1995 г. до 1999 г. Базиран е върху поредицата „Цар лъв“.

Цар Лъв
Филмови поредици